Давид Оппенгейм:
 Оппенгейм, Давид бен-Авраам (1664—1736) — талмудист, общественный деятель, библиофил и каббалист.
 Оппенгейм, Давид Григорьевич (1899—1984) — доктор медицинских наук, директор 1-го ММИ (1931—1938). Примечания